CDMA steht für:
 Code Division Multiple Access, ein Codemultiplexverfahren, das die gleichzeitige Übertragung verschiedener Datenströme auf einem gemeinsamen Frequenzbereich ermöglicht
 Collision Detect Multiple Access, geläufiger mit Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD) bezeichnet, ein Zugriffsverfahren für Multi-Master-Systeme, wie es zum Beispiel vom Ethernet verwendet wird
 Cyber Defence Management Authority der NATO, die 2008 zur Bekämpfung des Cyber-Terrorismus gegründet wurde

CD-MA steht für:
 Maniema, ISO-3166-2-Code der Provinz der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
 CDMA2000, ein Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G)

CDMA